Manzanita (Oregon), een stadje in de Amerikaanse staat Oregon
 Manzanita (plant), verschillende soorten uit het geslacht Arctostaphylos
 Manzanita (zanger), de artiestennaam van de Spaanse zanger José Manuel Ortega Heredia
 Manzanita Lake, een meer in de Amerikaanse staat Californië